Список кантри-альбомов №1 в США в 1979 году (Top Country Albums 1979) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1979 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
1 сентября альбом Million Mile Reflections (10-й студийный для группы The Charlie Daniels Band) возглавил американский хит-парад альбомов кантри-музыки Top Country Albums на 4 недели. Он стал первым и единственным чарттоппером для группы, также как и сингл «The Devil Went Down to Georgia» (№ 1 в Hot Country Songs).

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1979 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1979 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1979 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1979 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1979 года
1979 год в музыке США